Dragojevac je lahko:
 Dragojevac, Arilje (Srbija)
 Dragojevac, Vladimirci (Srbija)